bitwa pod Miechowem (1734)
 bitwa pod Miechowem (1863)